John Fitzgerald e Anders Järryd hanno battuto in finale Scott Davis e David Pate 6–3, 3–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (Campioni)
 Scott Davis /  David Pate (finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Gary Muller /  Danie Visser (primo turno)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)

 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (secondo turno)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (secondo turno)
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (terzo turno)
 Jim Grabb /  Mark Kratzmann (primo turno)
 Wally Masur /  Jason Stoltenberg (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1991